Бо́рман () — прізвище німецького походження.

Відомі носії 

 Альберт Борман (; 1902—1989) — діяч нацистської Німеччини. Брат Мартіна Бормана.
 Герда Борман (, уроджена — Бух, ; 1909—1946) — дочка голови Вищого партійного суду НСДАП Вальтера Буха і дружина одного з лідерів Третього Рейху Мартіна Бормана.
 Ернст Борман (; 1897—1960) — генерал-майор люфтваффе, кавалер Лицарського хреста Залізного хреста з дубовим листям.
 Йоганна Борман (; 1893—1945) — тюремна наглядачка в нацистських концтаборах (з 1938 року).
 Мартін Борман (; 1900—1945) — діяч нацистської Німеччини. Брат Альберта Бормана.
 Ульріх Борманн (; 1885—1972) — німецький офіцер, генерал-майор вермахту.
 Френк Борман (;  1928) — американський астронавт.